Miohippus (latinisiert von altgriechisch μείων (meiōn) ‚kleiner‘ und ἵππος (hippos) ‚Pferd‘; also ‚kleineres Pferd‘ bzw. ‚Pferd des Miozän‘) war ein prähistorisches Pferd, das während des Tertiär in den meisten Gebieten des damaligen Nordamerika lebte. Miohippus trat etwa zur selben Zeit auf wie Mesohippus, war jedoch wesentlich größer und besaß einen längeren Schädel.

Auftreten 
Miohippus erschien vor ca. 34 bis 36 Millionen Jahren aus dem Mesohippus. So lebte er etwa vier Millionen Jahre mit Mesohippus zusammen, bevor dieser ausstarb. Während seiner Lebzeit entstanden insgesamt 15 untereinander sehr ähnliche Arten des Mesohippus, die vor ca. 24 Millionen Jahren in 3 verschiedene Linien und Seitenäste übergingen. Diese direkten Nachfahren von Miohippus sind Kalobatippus, Anchitherium und Archaeohippus. Während seiner Lebzeit trat Miohippus ausschließlich in den Ebenen Nordamerikas auf. Da Miohippus das letzte überlebende kletternde Pferd war, fand bei ihm im Laufe der Zeit eine deutliche Stärkung der Knöchelregion statt.

Aussehen 
Miohippus war ungefähr 1,2 Meter lang, 60 cm groß und wog zwischen 22 und 34 Kilogramm. Andere Schätzungen gehen jedoch deutlich über dieses Gewicht hinaus. Er war das erste Tier, das den bis heute für Pferde typischen Zahnkamm besaß. Da wie bei den meisten eozänen Säugetieren die Zahnkrone des Miohippus sehr niedrig war, wurde angenommen, dass er hauptsächlich ein Waldbewohner war. Jedoch haben neuere Forschungen ergeben, dass das damalige Umweltmosaik wesentlich komplexer war, als man es sich traditionell vorgestellt hat. Da Knochen des Miohippus in fast allen Teilen Nordamerikas gefunden wurden, lässt sich daraus schließen, dass Miohippus auch in wesentlich komplexeren Umweltbegebenheiten auftrat. Miohippus besaß an jeder Hufe 3 Zehen.

Arten 

Miohippus anceps
 Miohippus annectens
 Miohippus assiniboiensis
 Miohippus condoni
 Miohippus equiceps
 Miohippus equinanus
 Miohippus gemmarosae
 Miohippus gidleyi
 Miohippus grandis
Miohippus intermedius
 Miohippus longicristis
 Miohippus obliquidens
 Miohippus primus
 Miohippus quartus
 Miohippus taxus

Anfangs wurde von der John Day Formation of Oregon angenommen, es gäbe acht verschiedene Arten des Miohippus. Später stellte sich nach einer genaueren Untersuchung der Zähne jedoch heraus, dass sich nur die Zähne einer Art des Miohippus in den untersuchten Proben befanden.

Einzelnachweise 

Pferde
Equidae
Ausgestorbener Unpaarhufer